

Hydronymes 
 L'Angara est une rivière de Sibérie, en Russie. Elle est l'émissaire du lac Baïkal, et coule dans l'oblast d'Irkoutsk, puis dans le krai de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale ;
 l'Angara supérieure ou Haute-Angara est une rivière de Russie qui coule en république autonome de Bouriatie. C'est un affluent du lac Baikal, donc un sous-affluent de l'Ienisseï par l'Angara.

Autres 
 Le Angara est un brise-glace à vapeur russe lancé en 1900 ;
 l'Angara est une famille de lanceurs spatiaux russe qui devrait remplacer la famille des lanceurs Proton aux environs de 2022.